Der Aspria Tennis Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Juni 2013 in Mailand, Italien, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Oliver Golding
 Máximo González
 Filip Krajinović
 Andrej Martin

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 161 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 152 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 158 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Mailand